ЗООПАТРУЛЬ – це українська зоозахисна громадська організація, що займається порятунком, евакуацією, лікуванням та прилаштуванням тварин, які постраждали від війни та людської жорстокості. Заснована у 2022 році.

Початок роботи 
"Зоопатруль" як волонтерське об'єднання розпочало свою діяльність після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. До Дмитра Ревнюка, засновника організації, звернувся його друг із проханням визволити зачиненого у квартирі собаку, власники якого поїхали з міста. Дмитро з друзями звільнив тварину, а також опублікував у фейсбуці допис, де пропонував допомогу із схожими випадками тим, хто того потребував. 
За 4 години публікація отримала 7000 поширень, а Дмитро з друзями - 800 перших заявок на порятунок зачинених тварин.

Спочатку до складу команди порятунку входило лише чотири людини, але скоро колектив поповнився  волонтерами, що організувалися у патрулі.

У розпал війни вони розбирали стіни, вибивали двері, лазили на балкони і дахи для порятунку тварин.

Розширення діяльності 
Щойно з’явилася змога їздити у деокуповані міста і села Київщини - Зоопатруль вирушив годувати та евакуювати постраждалих тварин. На той момент об'єднання нараховувало вже 22 патрулі по дві людини, а також волонтерів, які займалися комунікаційною та координаційною роботою.

25 квітня 2022 року було зареєстровано Громадську організацію "ЗООПАТРУЛЬ УКРАЇНА".

Організація сконцентрувала свою діяльність на порятунку важкотравмованих тварин, що постраждали від війни та людської жорстокості; евакуації тварин із деокупованих регіонів України; лікуванні та вакцинації тварин; адопції (пошук дому) для врятованих тварин.

На початок 2023 року ГО "Зоопатруль Україна" врятували вже більш як 1000 тварин, здійснили гуманітарно-евакуаційні поїздки на Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину.

60% відсотків врятованих безхатніх тварин знайшли новий дім завдяки зусиллям відділу адопції організації.

Притулок "Зоопатруль" 
 
У квітні 2022 року Зоопатруль розпочав будівництво першого в Україні притулку для тварин європейського типу в місті Ірпінь.

Щоб зробити його зручним і сучасним, представники організації ознайомилися з досвідом схожих закладів у Німеччині і Чехії та взяли звідти найкращі рішення та ідеї.

На початок 2023 року в притулку було побудовано перший ряд вольєрів для собак, будиночок для котів, карантинну зону та пункт надання ветеринарної допомоги.

Відзнаки та нагороди 
 ІХ Вcеукраїнська волонтерська премія від ініціативи Євромайдан SOS (2022)
 Відзнака Президента України «Золоте серце»

Соцмережі 
Instagram https://www.instagram.com/zoopatrul.ua/

Facebook https://www.facebook.com/ZooPatrul.UA

Youtube https://www.youtube.com/@zoopatrulUA

Примітки

Посилання 

 Як Зоопатруль рятує зачинених у квартирах тварин
 Among Ukraine's most helpless victims: pets. One group-- Zoo Patrol-- is a team of volunteers rescuing animals left behind during the Russian attacks:
 Heroic Ukrainians rescuing dogs from frontline share videos of mission [https://www.express.co.uk/news/world/1716831/Ukraine-war-Russia-invasion-animal-shelter-rescue-missions-dogs-cats]
 Die Geschichte des geflüchteten Katers Max [https://www.goethe.de/prj/jad/de/exil/24377269.html]
 Зоопатруль. Як волонтери рятують покинутих тварин у Києві та чи є надія на їх спасіння після місяця війни https://nv.ua/ukr/kyiv/zoopatrul-kijiv-yak-volonteri-dopomagayut-domashnim-tvarinam-v-ukrajini-50227636.html